Elak kan avse:
 Elak (berg) – ett berg i Makedonien
 Pas-Elak – ett berg i Afghanistan

Se även
 Elaka – flera
 Elake – flera
 Elaktjärn – flera sjöar